Le tournoi de tennis de Roumanie 2001 s'est joué du 10 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 Younès El Aynaoui remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Albert Montañés. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Aleksandar Kitinov et Johan Landsberg s'imposent en finale face à Pablo Albano et Marc-Kevin Goellner. Il s'agit du  en double pour Kitinov et du  pour Landsberg.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2001
ATP 2001
2001 en Roumanie
Tennis en septembre 2001